Pallarès Vell  és una masia situada al municipi de Solsona, a la comarca catalana del Solsonès.

Pallares